Hekou Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hekou (köping i Kina, Anhui), 
 Hekou Zhen (köping i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar